Het WTA-tennistoernooi van Kuala Lumpur (officieel Malaysian Open) van 2010 vond plaats van 22 tot en met 28 februari 2010 in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

In het enkelspel kon de Russin Alisa Klejbanova haar eerste WTA-titel veroveren. In de finale versloeg zij haar als eerste geplaatste landgenote Jelena Dementjeva in twee sets. Voor Dementjeva was het al haar derde finaleplaats dit seizoen in een WTA-toernooi. Haar twee eerdere finales in Sydney en Parijs wist zij wel te verzilveren.

In het dubbelspel rijfde het duo Chan Yung-jan en Zheng Jie voor het eerst dit seizoen een titel binnen. Zij konden in de finale de zussen Anastasia en Arina Rodionova verslaan na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Kuala Lumpur 2010
Kuala Lumpur